La saison 2022-2023 de Premier League de Hong Kong  (aussi connu sous le nom de BOC Life Hong Kong Premier League pour des raisons de sponsoring) est la neuvième saison du Championnat de Hong Kong de football, la division supérieure de football à Hong Kong.

Le club Kitchee SC est le tenant du titre.

Déroulement de la saison 
Un total de  dispute le championnat, huit d'entre elles ont déjà participé à la saison précédente qui a été anullée. Les deux promus sont le Tai Po FC et Sham Shui Po SA.

Avec un championnat revenu à dix équipes, le format change de nouveau, les équipes se rencontrent deux fois.

Le champion est directement qualifié pour la Ligue des champions de l'AFC 2023-2024, le vice-champion ainsi que le vainqueur de la Coupe de Hong-Kong jouent la phase de qualification.

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Matchs

Évolution du classement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Hong Kong de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2022-2023
Hong Kong M1
2022 à Hong Kong
2023 à Hong Kong